Кратер Траллес () — крупный ударный кратер в северном полушарии видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого физика Иоганна Георга Траллеса (1763—1822) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Траллес перекрывает западную-северо-западную оконечность вала кратера Клеомед. Другими ближайшими соседями кратера Траллес являются кратер Дебес на северо-западе и кратер Буркхардт на северо-востоке. На юге-юго-востоке от кратера располагается Море Кризисов. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 44,2 км, глубина 3040 м.

Кратер Траллес имеет полигональную форму и возможно образован слиянием трех кратеров (один в южной части, второй в северо-восточной, третий в северо-западной). Вал несколько сглажен, но сохранил достаточно четкие очертания, юго-восточный участок вала в месте примыкания кратера Клеомед двойной. Внутренний склон вала террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1060 м, объём кратера составляет приблизительно 1400 км³. Дно чаши пересеченное, вокруг центра чаши расположено кольцо отдельно стоящих пиков и коротких радиальных хребтов.

Кратер включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-16.
 Кратер Траллес на карте LAC-44.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 The Northern Moat.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны